Sun Java Desktop System (раніше — проект Mad Hatter, зараз OpenSolaris Desktop) — робоче середовище для операційної системи Solaris і OpenSolaris компанії Sun. Існувала також версія для Linux, але в 2006 році її продаж і підтримка була згорнена.

JDS розрахована на середнього користувача ПК, якому для роботи необхідні стандартні офісні програми, такі, як текстовий та табличний процесор, браузер, електронна пошта, календар, програма обміну миттєвими повідомленнями.

Sun Java Desktop System є доповненням до Java Enterprise System у частині надання повнофункціонального робочого місця.

Версії 
JDS 1 була включена до складу Solaris 10, під час встановлення якої користувачеві пропонувався вибір між CDE та JDS. JDS Release 2 також був доступний для дистрибутивів Linux, заснованих на SuSE.

JDS версії 2 включає:
 Java
 GNOME
 StarOffice
 Mozilla
 MP3 и CD-програвач
 Java Media Player, входить в склад Java Media Framework
 Pidgin
 RealPlayer

Також Java Desktop System включає безкоштовні засоби адміністрування, що підтримують централізоване налаштування конфігурацій, розгортання додатків та управління середовищем користувача. Крім того, рішення Java Desktop System 2 включає покращені інструменти для розробників програм Java для робочого столу.

JDS Release 3 заснований на GNOME 2.6 і доступний лише на платформі Solaris 10. На даний момент Sun використовує JDS на всіх робочих станціях під керуванням Solaris 10.

JDS для OpenSolaris іноді називається OpenSolaris Desktop. OpenSolaris Desktop 01 (28 жовтня 2005 р.) та OpenSolaris Desktop 02 (23 грудня 2005 р.) засновані на GNOME 2.10 та GNOME 2.12 відповідно.

Рабочая платформа для розробників 
Система Java Desktop System включає багатофункціональне середовище розробки додатків на мові Java, що підтримує ОС Linux та Solaris.

 Sun Java Studio Standard — потужне і зручне середовище розробки програмного забезпечення, що дозволяє створювати найрізноманітніші програми: від програм для настільних ПК до стандартизованих додатків корпоративного класу та Web-сервісів.
 NetBeans IDE 3.6 — популярне середовище розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, що включає ефективну комбінацію засобів впровадження та налагодження додатків на всіх серверах програм, створених на базі технології J2EE, таких як Java System Application Server.
 Платформа Java 2 Standard Edition (J2SE) - високопродуктивна захищена платформа для розробки та впровадження додатків, підтримує ОС Linux.

Виноски

Посилання 
 Sun Microsystems — Sun Java Desktop System

Java
Unix
GNOME